Ilić, Ilič, Ilic oder Illic ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Ilić (* 1998), serbische Skilangläuferin
 Antonio Ilić (* 2005), kroatischer Fußballspieler
 Bata Illic (* 1939), deutschsprachiger Schlagersänger
 Brana Ilić (* 1985), serbischer Fußballspieler
 Branko Ilič (* 1983), slowenischer Fußballspieler
 Christian Ilić (* 1996), kroatischer Fußballspieler
 Corina Schwingruber Ilić (* 1981), Schweizer Filmregisseurin und Filmeditorin
 Danilo Ilić († 1915), Helfer der Attentäter von Sarajevo, siehe Attentat von Sarajevo
 Danka Ilić (* 1978), deutsche Basketballspielerin
 Dejan Ilic (* 1957), deutscher Naturwissenschaftler und Manager
 Đorđe Ilić (* 1994), serbischer Volleyballspieler
 Dragan Ilic (Jockey) (* 1955), jugoslawischer Jockey
 Dragomir Ilic (1925–2004), jugoslawischer Fußballtorhüter
 Dunja Ilić  (* 1990), serbische Musikerin

 Ivana Ilić (* 2002), serbische Leichtathletin
 Leon Ilić (* 2001), bosnischer Fußballspieler
 Maja Adam Ilić (* 1979), serbische Volleyballspielerin
 Miroslav Ilić (* 1950), serbischer Volkssänger und Liedschreiber
 Momir Ilić (* 1981), serbischer Handballspieler

 Neven Ilic (* 1962), chilenischer Sportfunktionär
 Nikola Ilić (1985–2012), serbischer Basketballspieler
 Sanja Ilić (1951–2021), serbischer Komponist und Keyboarder

 Stefan Ilić (* 1990), serbischer Eishockeyspieler
 Stefan Ilić (Fußballspieler) (* 2002), deutscher Fußballspieler
 Velimir Ilić (* 1951), serbischer Politiker
 Vladimir Ilic (* 1973), deutscher American-Football-Spieler und -Trainer
 Zoran Ilić (* 2002), serbisch-ungarischer Handballspieler

Siehe auch:
 İliç, türkische Stadt
 Illich
 Illitsch